En Pologne, Łagów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łagów , village ;

dans la voïvodie de Łódź
 Łagów, village ;

dans la voïvodie de Lubusz
 Łagów, gmina (commune) du powiat de Świebodzin ;
 Łagów , village chef-lieu de la gmina (commune) précédente ;
 Łagów, village du powiat de Krosno Odrzańskie ;

dans la voïvodie de Mazovie
 Łagów , village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Łagów, gmina (commune) du powiat de Kielce
 Łagów , village chef-lieu de la gmina (commune) précédente ;